Премьер-министр Ирака () — глава правительства Республики Ирак.

Нынешний премьер-министр — Мухаммед Шиа ас-Судани.

Список премьер-министров Ирака

Королевство Ирак

Иракская Республика

Ссылки 
 Иракская республика

Премьер-министры Ирака
Политика Ирака
Ирак
Списки:Ирак